Soko peut désigner :

Patronyme 
 John Soko, footballeur international zambien.
 Ovie Soko, joueur britannique de basket-ball.

Toponyme 
Soko, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gračanica et dans le canton de Tuzla, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Télévision 
 Soko brigade des stups ou Soko, section homicide (SOKO 5113 avant 2015 puis SOKO München), une série télévisée allemande.

Autres 
 , groupe américain.
 SoKo, chanteuse française.
 SOKO, constructeur aéronautique de Bosnie-Herzégovine.
Patronyme africain
Homonymie de patronyme
Abréviation